Падаліно () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Марко Падаліно (1983) — швейцарський футболіст
 Паскаль Падаліно (1972) — італійський футболіст

італійські прізвища